Ва́лтонен () — финская фамилия.

 Валтонен, Йорма (род. 1946) — финский хоккеист (вратарь) и тренер.
 Валтонен, Мартти (1937—2019) — финский танцовщик, артист балета.
 Валтонен, Мато (род. 1955) — финский сценарист, актёр и музыкант.
 Валтонен, Томек (род. 1980) — финский хоккеист (нападающий) и тренер.
 Валтонен, Юсси (род. 1974) — финский психолог и писатель.
 Валтонен, Ярмо (род. 1982) — финский конькобежец.